1971 Голяма награда на Испания е 6-о за Голямата награда на Испания и втори кръг от сезон 1971 във Формула 1, провежда се на 18 април 1971 година на пистата Монжуик в Барселона, Испания.

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Испания